Ви́нус Э́бони Старр Уи́льямс (; 17 июня 1980, , Калифорния, США) — американская теннисистка, пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде; четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном); победительница Итогового турнира WTA 2008 года; бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах; победительница 71 турнира WTA (49 — в одиночном разряде); обладательница «карьерного» Золотого шлема в женском парном разряде (всего 14 титулов); победительница двух турниров Большого шлема в смешанном парном разряде; серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде. Старшая сестра Серены Уильямс.

Общая информация 
Винус Уильямс — старшая общая дочь Ричарда Уильямса и Орасин Прайс. У Орасин были три дочери от первого брака — Етунда (погибла в 2003 году), Иша (адвокат и певица) и Линдрея (актриса, певица, стилист). Дети от первой жены Бетти были и у Ричарда, но они, в отличие от дочерей Орасин, в его второй семье не жили. Её младшая сестра Серена также является известной теннисисткой и многолетним лидером женской классификации.

Винус вместе с мамой и сестрой Сереной является последователем религиозной организации Свидетели Иеговы.

В 2011 году у Винус было диагностировано аутоиммунное заболевание Синдром Шегрена. Чтобы уменьшить действие воспалительного процесса она села на диету и стала веганом.

Кумирами в мире тенниса в детстве для Уильямс были Борис Беккер, Пит Сампрас и Моника Селеш.

Среди увлечений выделяет: пение в караоке, искусство, танцы, азиатский антиквариат, шитье, написание стихов, игру на гитаре.

9 июня 2017 года, будучи за рулём своего внедорожника, Уильямс попала в автокатастрофу в Палм-Бич-Гарденс (Флорида), что привело к одной смерти (78-летний мужчина) и одной травме в другой машине. Семья погибшего подала иск против Уильямс. Позднее было решено, что Уильямс была невиновна в аварии .

Спортивная карьера

Начало карьеры (финал в США) 
Профессиональную карьеру Винус начала 31 октября 1994 года в возрасте 14-ти лет. Произошло это на турнире WTA в Окленде, где она прошла во второй раунд. В марте 1997 года, начав с квалификации, она смогла выйти в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Дебют на турнирах серии Большого шлема приходится на май того же года, когда Уильямс выступила на Открытом чемпионате Франции и вышла во второй раунд. На первом в карьере Уимблдонском турнире она проиграла в первом же раунде, но уже на следующем Большом шлеме Открытом чемпионате США она добилась выдающегося результата. 17-летняя на тот момент американка смогла выйти в финал и обратить на себя внимание любителей спорта со всего мира. В решающем матче она всё-таки уступила лидеру мирового тенниса на тот момент Мартине Хингис (0-6, 4-6). По итогам турнира она впервые пробилась в топ-50 мирового рейтинга и на долгое время вошла в элиту мирового тенниса. Осенью 1997 года ещё на двух турнирах она пробивается в четвертьфинал (в Цюрихе и Москве) и завершает сезон уже на 22-м месте в мировой классификации.

В начале 1998 года Винус выходит в финал турнира в Сиднее, где проигрывает испанке Аранче Санчес-Викарио. На дебютном Открытом чемпионате Австралии американка смогла выйти в четвертьфинал. Также на том турнире Винус Уильямс смогла выиграть титул в смешанном парном разряде совместно с Джастином Гимельстобом. После Австралийского чемпионата Винус смогла выиграть свой дебютный титул сразу в одиночном и парном разряде. Произошло это на турнире в Оклахома-сити, где в парных соревнованиях она побеждает в дуэте с сестрой Сереной. В марте на турнире в Индиан-Уэллсе она достигает полуфинала, где уступает Мартине Хингис. На следующем турнире 1-й категории в Майами Винус уже смогла победить всех своих соперниц, включая и Мартину Хингис, которую она обыграла в полуфинале. В решающем матче американка обыграла представительницу России Анну Курникову со счётом 2-6, 6-4, 6-1. На грунте Винус вышла в финал турнира в Риме, проиграв там Мартине Хингис. На Открытом чемпионате Франции она вновь проигрывает Мартине, но уже на стадии 1/4 финала, а в смешанном парном разряде берёт титул, как и в Австралии, совместно с Джастином Гимельстобом.

На Уимблдонском турнире Уильямс вышла в четвертьфинал, где проиграла победительнице того розыгрыша Яне Новотне. В начале августа она сыграла финал турнира в Станфорде, где проигрывает соотечественнице Линдсей Дэвенпорт. На кортах Открытого чемпионата США американки встретились вновь в полуфинале. Как и в Станфорде победу праздновала Дэвенпорт. В начале октября Винус выиграла турнир под названием Кубок Большого шлема. В финале она выиграла у Патти Шнидер. На турнире в Цюрихе свой финал она уступила Линдсей Дэвенпорт, а в парном розыгрыше выиграла трофей вместе с сестрой Сереной. На турнире в Москве она проходит в полуфинал, где проигрывает Мари Пьерс. Сезон Уильямс завершила на пятой строчке женской классификации.

1999—2000 (победы на Уимблдоне и в США и золото Олимпиады) 
Сезон 1999 года Винус начала с четвертьфинала в Сиднее. На Австралийском чемпионате она в 1/4 финала проиграла Линдсей Дэвенпорт. В феврале на турнире в Ганновере американка в финале уступает Яне Новатне, а в паре берёт титул в дуэте с Сереной. Через неделю она защищает титул на соревнованиях, проводившихся в Оклахома-сити, обыграв в финале Аманду Кётцер. Также успешно для Винус завершается попытка защитить титул на престижном турнире в Майами. Это был первый финал в котором она разыгрывала титул со своей сестрой Сереной и по итогу обыграла её со счётом 6-1, 4-6, 6-4. Следующие победы она одерживает в мае на грунтовых турнирах в Гамбурге и Риме. В обоих случаях в финале Уильямс обыгрывает француженку Мари Пьерс. На Открытом чемпионате Франции, несмотря на поражение в четвёртом раунде, она смогла завоевать свой приз Большого шлема, выиграв его в парных соревнованиях совместно с Сереной.

На Уимблдонском турнире 1999 года Уильямс дошла до четвертьфинала, где её обыграла Штеффи Граф. В июле она дебютировала за сборную США в розыгрыше Кубка Федерации. В августе она дважды проигрывает в финалах турниров в Станфорде и Сан-Диего (в первом Дэвенпорт, а во втором Хингис) и один раз в Нью-Хейвене выигрывает, переиграв в финале Линдсей Дэвенпорт. На Открытом чемпионате США Винус выходит в полуфинал, где не смогла пройти Мартину Хингис. В парных же соревнованиях сестры Уильямс выиграли второй в сезоне Большой шлем. В сентябре Винус помогла обыграть американкам сборную России и таким образом победить в кубке Федерации. В октябре она проиграла финал Кубка Большого шлема сестре Серене. На турнире в Цюрихе в решающем матче она обыгрывает местного кумира Мартину Хингис 6-3, 6-4. Завершает сезон Уильямс полуфиналами в Филадельфии и на Итоговом турнире WTA. По итогам 1999 года она становится третьей в мировом рейтинге.

Сезон 2000 года начинается для Винус проблемно. Вплоть до мая она не выходила на корт, борясь с травмой, вызванной тендинитом на обоих запястьях. Первым турниром по возвращении стал Гамбург, где Уильямс проиграла в третьем раунде. На Открытом чемпионате Франции американка уже прошла в четвертьфинал, проиграв там Аранче Санчес-Викарио. На следующем турнире из серии Большого шлема её ждал успех. Винус на Уимблдонском турнире смогла победить и взять свой первый индивидуальный приз Большого шлема, а в парном розыгрыше Винус и Серена не позволили усомнится в своей победе, таким образом, принеся Винус победный дубль на Уимблдоне.

Набрав после травмы отличную форму, Винус в августе выиграла три турнира: в Станфорде, Сан-Диего и Нью-Хейвене. Также победно для неё завершается выступление на Открытом чемпионате США, где, как и на Уимблдоне, она обыграла по ходу турнира первую и вторую ракетки мира.

В сентябре американская теннисистка продолжила победную серию, выиграв Олимпийские игры в Сиднее. Она смогла стать сразу двукратной Олимпийской чемпионкой, победив в личном и с сестрой Сереной в парном первенстве. Её фантастическая победная серия на одиночных турнирах на момент окончания Олимпиады уже насчитывала 6 титулов и 32 выигранных матча подряд.

История выступления Винус на Олимпийском турнире 2000 года 

Винус смогла в октябре увеличить свою серию до 35-ти выигранных встреч подряд. Её победное шествие смогла остановить Линдсей Дэвенпорт в финале турнира в Линце. Концовку сезона Уильямс пропускает из-за анемии и второй год подряд финиширует на 3-м месте в рейтинге.

2001—2003 (защита титулов на Уимблдоне и в США и № 1 в мире) 
На Открытом чемпионате Австралии 2001 года Винус вышла в полуфинал, где уступила Мартине Хингис, а в парном разряде с Сереной выиграла титул, собрав таким образом с сестрой «карьерный Большой шлем» в парном разряде. В феврале на турнире в Ницце она выбывает в полуфинале. Также до полуфинала она проходит на супер-турнире в Индиан-Уэллсе, где проигрывает Серене. На турнире в Майами она смогла стать чемпионкой, выиграв его в третий раз в карьере. В финале Винус обыграла Дженнифер Каприати 4-6 6-1 7-6(4). Вернувшись на корт через месяц, она выигрывает грунтовый турнир в Гамбурге. На Открытом чемпионате Франции Уильямс неожиданно оступилась уже в первом раунде, проиграв Барбаре Шетт. «Сэкономив» таким образом время на подготовку к Уимблдонскому турниру, американка смогла защитить свой прошлогодний титул на главном травяном турнире.

На турнире в Станфорде Уильямс проиграла в четвертьфинале. Затем она выигрывает два титула подряд на турнирах в Сан-Диего и Нью-Хейвене и доводит количество выигранных за карьеру трофеев WTA до 20-ти. В конце августа американка приступила к защите второго своего приза серии Большого шлема. Уверенно пройдя по сетке до финала, Винус разыграла чемпионский титул со своей сестрой Сереной. Это была их первая очная встреча в финале Большого шлема. В итоге Винус смогла выиграть свой четвёртый за карьеру турнир данной серии. После этой красочной победы она берёт паузу и до конца сезона больше не выступает.

Сезон 2002 года Уильямс начала с победы на турнире в Голд-Косте. На Открытом чемпионате Австралии она в 1/4 финала проиграла соотечественнице Монике Селеш. В феврале Винус выиграла два зальных турнира подряд. Сначала в Париже, а затем в Антверпене. На турнире в Дубае она вышла в полуфинал. Эти результаты позволяют Винус Уильямс скопить нужное количество рейтинговых очков и наконец-то воздвигнуть её на вершину мирового рейтинга. Она стала 11-й теннисисткой по счёту, удостоенной звания первой ракетки мира. В марте на турнире в Майами она выходит в полуфинал. В апреле, перейдя на грунт, Винус выигрывает в Амелия-Айленде, где в финале победила Жюстин Энен и выходит в финал в Гамбурге, где проиграла другой бельгийской теннисистке Ким Клейстерс. На главном в сезоне грунтовом турнире на кортах Ролан Гаррос титул разыгрывают в финале сестры Уильямс и на этот раз его выигрывает Серена. Также был разыгран титул и на Уимблдонском турнире и вновь Винус уступает младшей сестре. Помимо очного финала Винус и Серена выиграли совместный парный титул Уимблдона. В прессе всё чаще можно слышать о доминировании сестёр Уильямс в мировом женском теннисе. Всю первую половину сезона 2002 года на вершине мирового рейтинга друг друга меняли Винус Уильямс и Дженнифер Каприати, но после Уимблдона и до конца сезона лидерство захватила Серена.

Серией из трёх титулов подряд Винус завершает подготовку к Открытому чемпионату США. В её активе победы на турнирах в Станфорде, Сан-Диего и Нью-Хейвене. На чемпионате США третий раз подряд победу на Большом шлеме разыгрывают в финале сестры Уильямс. Винус не смогла выиграть и на этот раз, уступив младшей сестре третий финал в сезоне. На Итоговом турнире WTA в полуфинале она снялась с турнира из-за травмы. 2002 год Винус завершает на 2-м строчке в мировом рейтинге, вслед за своей младшей сестрой.

Австралийский чемпионат 2003 года также ознаменовался полным преимуществом сестёр Уильямс. Они разыграли в финале главный титул, который вновь выиграла Серена, а также выиграли парные соревнования. В феврале Винус победила на турнире в Антверпене, выиграв в титульном матче у Ким Клейстерс (6-2, 6-4). В мае она сыграла финал в Варшаве, но проиграла его француженке Амели Моресмо. На Открытом чемпионате Франции Винус неожиданно уступает в четвёртом раунде россиянке Вере Звонарёвой 6-2, 2-6, 4-6, прервав тем самым серию выходов в финалы турниров серии Большого шлема, насчитывающую 4 финала подряд. Но уже через месяц на Уимблдонском турнире она вновь оказалась в финале, где опять проиграла своей сестре Серене 6-4, 4-6, 2-6. После Уимблдона Винус не может принять участие в туре до конца сезона из-за травмы. Этот большой перерыв способствовал тому, что американка вылетела из топ-10, заняв по итогам сезона 11-ю строчку.

2004—2006 (третий титул на Уимблдоне) 

После полугодового перерыва Винус возвращается на корт в январе 2004 года на Открытом чемпионате Австралии. В итоге прошлогодняя финалистка выбывает в третьем раунде, уступив Лизе Реймонд. На турнирах в Токио, Дубае и Майами её результатом становится выход в четвертьфинал. В апреле на грунтовом турнире в Чарлстоне Винус смогла выиграть главный приз, обыграв в финале Кончиту Мартинес. В мае она взяла ещё один трофей на турнире в Варшаве, разыграв его со Светланой Кузнецовой. На турнире в Берлине Уильямс вновь проходит в финал, но отказывается от участия в нём из-за травмы и титул таким образом достался Амели Моресмо. На Открытом чемпионате Франции Винус в четвертьфинале проиграла итоговой победительнице того турнира Анастасии Мыскиной.

На Уимблдоне 2004 года она неожиданно на тай-брейках проиграла во втором раунде Каролине Шпрем 6-7(5), 6-7(6). На турнире в Станфорде Уильямс выходит в финал, где проигрывает Линдсей Дэвенпорт. Ей же Винус проиграла полуфинал турнира в Лос-Анджелесе. В августе американская спортсменка принимает участие в Олимпийских играх в Афинах. Четыре года назад она выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Сиднее, но на этот раз повторить это достижение Винус не удалось. В парном разряде она выбывает уже в первом раунде, выступив на соревнованиях в дуэте с Чандой Рубин. В одиночном Олимпийском турнире она прошла немного дальше до третьего раунда, где проиграла Мари Пьерс 4-6, 4-6. На Открытом чемпионате США уже в четвёртом раунде Винус встретилась с Линдсей Дэвенпорт и вновь как и в других их встречах по ходу сезона проиграла. В конце сезона Уильямс приняла участие в трёх турнирах: в Москве, Цюрихе и Филадельфии, и на всех них она доходит только до 1/4 финала. Сезон она завершила в топ-10, заняв 9-е место.

Открытый чемпионат Австралии 2005 года завершился для Уильямс на стадии четвёртого раунда, где она проиграла Алисии Молик. В феврале она вышла в финал турнира в Антверпене, где проигрывает Амели Моресмо. В марте Винус вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв стадией ранее свою сестру Серену. Путь в финал ей закрыла Мария Шарапова. В апреле в Амелия-Айленде американка прошла в четвертьфинал, а в мае на турнире в Стамбуле выигрывает первый в сезоне титул. На Открытом чемпионате Франции она вновь выбывает на ранней стадии, проиграв в третьем раунде Сесиль Каратанчевой. Зато успешно для Винус завершился Уимблдонский турнир. На пути к финалу она не проиграла ни одного сета, но в решающем матче Уильямс ждала напряжённая борьба с Линдсей Дэвенпорт, которая завершилась лишь при счёте 9-7 в последнем сете в пользу Винус. Таким образом американка выиграла свой третий Уимблдон.

Вернувшись летом на хард, Уильямс сыграла финал турнира в Станфорде против Ким Клейстерс и проиграла 5-7 2-6. Уильямс и Клейстерс встретились также и в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где победу вновь одержала бельгийская теннисистка. В сентябре Винус не вышла на свой матч 1/4 финала против Марты Домаховски и досрочно завершила сезон из-за очередных проблем со здоровьем. Несмотря на это, она смогла по итогам сезона войти в топ-10, заняв 10-ю строчку и впервые с 2001 года финишировать в рейтинге выше чем её сестра Серена.

Старт сезона 2006 года сложился неудачно. Винус проиграла в первом же раунде Открытого чемпионата Австралии болгарской теннисистке Цветане Пиронковой. После этого единичного матча она вновь не выходит на корт длительное время. Следующее выступление Винус произошло в начале мая на турнире в Варшаве, где она прошла в четвертьфинал. На турнире в Риме она вышла в полуфинал, где проиграла Мартине Хингис, а на Открытом чемпионате Франции Винус выходит в четвертьфинал, где проигрывает чешской теннисистке Николь Вайдишовой 7-6(5), 1-6, 3-6. На Уимблдоне Уильямс выходит в третий раунд, а в соревнованиях смешанных пар в финал. После Уимблдона Винус приняла участие только в одном турнире в октябре, пропустив почти полностью вторую часть сезона и опустившись из-за этого в рейтинге на 48-ю строчку.

2007—2009 (титулы на Уимблдоне и золото Олимпиады в Пекине) 
Винус пропустила из-за травмы Открытый чемпионат Австралии 2007 года и возвращается на корт в феврале. Сразу же ей удаётся начать с победы на турнире в Мемфисе. Это титул стал первым для американки с Уимблдона 2005 года. В апреле она проходит в четвертьфинал в Амелия-Айленде и полуфинал в Чарлстоне. В мае она вышла в четвертьфинал в Варшаве. На Открытом чемпионате Франции Уильямс в третьем раунде проиграла сербской теннисистке Елене Янкович. На Уимблдонском турнире Винус была посеяна под 23-м номером, но смогла обыграть всех своих соперниц и завоевать свой четвёртый титул на травяных кортах Уимблдона.

В августе Уильямс сыграла на турнире в Сан-Диего и вышла там в четвертьфинал. На Открытом чемпионате США она смогла выйти в полуфинал, где проигрывает Жюстин Энен 6-7(2), 4-6. В конце сентября Винус выиграла турнир в Сеуле, обыграв в финале Марию Кириленко 6-3, 1-6, 6-4. На турнире в Токио Уильямс выходит в финал, но проигрывает в борьбе за трофей Виржини Раззано. В конце октября она выходит в 1/2 финала на турнире в Бангкоке и завершает сезон на 8-м месте женского рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии 2008 года Уильямс впервые с 2003 года прошла в стадию четвертьфинала. Путь дальше по турниру для неё закрыла Ана Иванович. В начале марта Винус сыграла против сестры Серены в полуфинале турнира в Бангалоре и проиграла ей. На турнире в Майами она вышла в 1/4 финала, где проиграла Светлане Кузнецовой. На грунте до Ролан Гаррос она играет лишь на одном турнире в Риме, где в четвертьфинале проигрывает Елене Янкович. На Открытом чемпионате Франции Уильямс в третьем раунде проигрывает Флавии Пеннетте. Меньше чем через месяц американская теннисистка вышла на защиту прошлогоднего титула на Уимблдонском турнире. Со своей задачей Винус справилась блестяще, обыграв всех своих соперниц в двух сетах. В финале ей противостояла сестра Серена и Винус во второй раз в карьере обыгрывает её в финале Большого шлема. Сёстры Уильямс также отпраздновали победу и в парном розыгрыше Уимблдонского турнира, победив здесь совместно впервые с 2002 года.

В августе Винус принимает участие в третьих для себя Олимпийских играх, которые состоялись в Пекине. В одиночном разряде в четвертьфинале она проиграла местной теннисистке Ли На 5-7, 5-7, а в парном турнире вместе с сестрой Сереной смогла завоевать своё третье Олимпийское золото в карьере.

После Олимпиады Винус выступила на Открытом чемпионате США, где смогла выйти в четвертьфинал. Путь в полуфинал ей закрывает родная сестра Серена, обыгравшая её со счётом 7-6(6), 7-6(7). В октябре Винус вышла в полуфинал турнира в Штутгарте. На турнире в Цюрихе Уильямс празднует победу, обыграв в финале итальянку Флавию Пеннетту. Приняв в конце сезона участие в Итоговом турнире WTA, она смогла обыграть всех своих соперниц, среди которых были Динара Сафина, Серена Уильямс, Елена Дементьева (все в группе), Елена Янкович (в полуфинале) и Вера Звонарёва (в финале). Винус впервые побеждает на Итоговом турнире и завершает сезон 2008 года на 6-м месте в рейтинге.

На Открытом чемпионате Австралии 2009 года Винус уже во втором раунде проигрывает испанке Карле Суарес Наварро, а в парном разряде вместе с Сереной выиграли титул. В феврале Винус выиграла два чемпионских титула на турнирах в Дубае и Акапулько. Количество одиночных титулов, выигранных Винус за карьеру, перевалило за 40. На турнире в Майами Винус вышла в полуфинал, где проиграла сестре Серене. Такого же результата она добивается на турнире в Риме, где путь в финал для неё закрыла Динара Сафина. На Открытом чемпионате Франции она, как уже часто случалось, выбывает на ранней стадии, а именно в третьем раунде от рук венгерки Агнеш Савай. Винус остановилась в шаге от шестого титула на Уимблдонском турнире. В финале она, как и год назад, сыграла против Серены, но на этот раз младшая из сестёр Уильямс выиграла главный приз соревнований. В парном розыгрыше Уимблдона сестры Уильямс второй год подряд выигрывают титул. В августе они победили на турнире в Станфорде, где Винус в личном первенстве дошла до финала, в котором проиграла Марион Бартоли. На Открытом чемпионате США Винус в четвёртом раунде встретилась с серьёзной соперницей в лице Ким Клейстерс и по итогу проиграла ей. В парах сестры Уильямс вновь не оставили шансов своим соперницам, завоевав очередной титул Большого шлема. В концовке сезона Винус и Серена разыграли между собой чемпионство Финала тура WTA и его завоевала Серена. По итогам 2009 года Винус, как и в прошлом сезоне, финишировала на 6-й строчки мирового рейтинга. Прогресса она добивается в парном рейтинге, заняв впервые по итогам года 3-е место.

2010—2012 (болезнь и рекорд на Олимпиаде) 

На Открытом чемпионате Австралии 2010 года Винус выходит в 1/4 финала, где проигрывает китаянке Ли На. В парных соревнованиях совместно с сестрой она вновь берёт титул. В феврале американская спортсменка выигрывает два титула. Сначала она победила на турнире в Дубае, обыграв в финале Викторию Азаренко 6-3 7-5, а затем в Акапулько переигрывает в решающем матче Полону Херцог 2-6, 6-2, 6-3. На турнире в Майами Винус выступает удачно вплоть до финала, куда она прошла. В решающем матче она проиграла Ким Клейстерс. В мае она выходит в четвертьфинал в Риме. Затем Винус выходит в финал турнира в Мадриде, где проиграла француженке Араван Резаи. Там же в парном разряде сестры Уильямс побеждают всех свои соперниц. Также Винус и Серена смогли обыграть всех на Открытом чемпионате Франции, взяв очередной парный приз. Это позволило Винус впервые в карьере стать первой ракеткой мира в парном разряде. В одиночных соревнованиях на кортах Ролан Гаррос Уильямс проиграла в четвёртом раунде Надежде Петровой.

На Уимблдонском турнире Винус выходит в 1/4 финала, где неожиданно проиграла Цветане Пиронковой. Из-за травмы левого колена следующий раз она выходит на корт уже на Открытом чемпионате США, где смогла выйти в полуфинал. В борьбе за путёвку в финал Винус уступила Ким Клейстерс. После США Винус занялась лечением травмированного колена и пропустила остаток сезона. Несмотря на это, она завершает сезон на 5-м месте.

Выступление на Открытом чемпионате Австралии 2011 года завершились для Винус на стадии третьего раунда, где она в самом начале матча против Андреи Петкович отказывается от продолжения борьбы из-за травмы бедра. Следующий раз она выходит на корт в июне на травяном турнире в Истборне и обыграв Петкович и Иванович проходит в 1/4 финала. На Уимблдонском турнире Уильямс в четвёртом раунде проигрывает Цветане Пиронковой, которая и в прошлом году обыграла Винус на Уимблдоне. Весь сезон Винус пытается побороть череду травм и болезней. На Открытом чемпионате США она снимается во втором раунде и у неё диагностируют аутоиммунное заболевание Синдром Шегрена.

Лечение болезни не позволяет Винус выступать некоторый период времени, в том числе она пропускает и Открытый чемпионат Австралии 2012 года. на корт она первый раз вышла в феврале в парном матче розыгрыша Кубка Федерации против сборной Белоруссии. В тур она возвращается в марте на турнире в Майами, где смогла пройти в четвертьфинал. В апреле также в 1/4 финала она проходит на грунтовом турнире в Чарлстоне. В Риме в четвертьфинале Винус проиграла Марии Шараповой. На Открытом чемпионате Франции уже во втором раунде она встретилась с Агнешкой Радваньской, проиграв ей 2-6, 3-6. На Уимблдонском турнире Винус впервые с 1997 года проигрывает уже в первом раунде. её обидчицей стала россиянка Елена Веснина. Зато в парных соревнованиях она вместе с сестрой побеждает, взяв уже пятый парный титул на Уимблдоне.

Меньше чем через месяц на этих же кортах был сыгран Олимпийский турнир игр в Лондоне. Сёстры Уильямс смогли успешно выступить и на этой Олимпиаде, выиграв третью совместную золотую медаль. Серена выиграла и в одиночном разряде, догнав таким образом старшую сестру по количеству высших медалей. Теперь в активе Винус и Серены были по четыре золотые медали, что стало рекордом в теннисе, как у женщин, так и у мужчин. В одиночном Олимпийском турнире Винус выиграла у Сары Эррани и Александры Возняк, но в третьем раунде она проиграла Анжелике Кербер.

В августе 2012 года Уильямс прошла в полуфинал турнира в Цинциннати. на Открытом чемпионате США во втором раунде она уступает Анжелике Кербер. После США до конца сезона Винус приняла участие только в одном турнире в Люксембурге и смогла выиграть на нём главный трофей, обыграв в финале румынскую теннисистку Монику Никулеску.

2013-2016 (возвращение в топ-10) 

Открытый чемпионат Австралии завершается для Уильямс в третьем раунде, где она проигрывает Марии Шараповой. В конце февраля она смогла выйти в полуфинал турнира во Флорианополисе. В апреле в Чарлстоне она также вышла в 1/2 финала, где проиграла своей сестре. На Открытом чемпионате Франции она проиграла в первом раунде Уршуле Радваньской. Уимблдонский турнир Винус пропустила, а на Открытом чемпионате США выбыла во втором раунде. В парных соревнованиях вместе с Сереной она дошла до полуфинала. В сентябре Уильямс смогла выйти в полуфинал турнира в Токио. На том турнире она смогла обыграть Мону Бартел, Викторию Азаренко, Симону Халеп и Эжени Бушар. В борьбе за выход в финал американка уступила Петре Квитовой.

В январе 2014 года Винус вышла в финал турнира в Окленде, где проиграла Ане Иванович. На Открытом чемпионате Австралии она в первом же раунде уступает Екатерине Макаровой. В феврале Уильямс побеждает на турнире в Дубае. В финале она переиграла француженку Ализе Корне. Это титул стал 45-м в карьере на одиночных турнирах WTA. На Открытом чемпионате Франции Уильямс проиграла во втором раунде Анне Каролине Шмидловой. На Уимблдонском турнире она прошла в третий раунд, где её обыгрывает Петра Квитова. В августе на турнире в Станфорде Винус вышла в четвертьфинал, а на турнире в Монреале смогла выйти в финал. На своём пути к нему Винус обыгрывает в том числе Анжелику Кербер, Карлу Суарес Наварро и свою сестру Серену. В решающем матче Винус проиграла Агнешки Радваньской 4-6, 2-6. На Открытом чемпионате США она смогла дойти только до третьего раунда, где Сара Эррани из Италии наносит ей поражение. На турнире в Квебеке Уильямс вышла в финал, где проиграла Мирьяне Лучич-Барони.

В начале сезона 2015 года Уильямс выигрывает титул на турнире в Окленде, выиграв в финале у Каролины Возняцки 3-6, 6-4, 4-6. На Открытом чемпионате Австралии Винус впервые с 2010 года вышла в четвертьфинал Большого шлема в одиночных соревнованиях. Для этого в четвёртом раунде ей пришлось обыграть шестую сеяную Агнешку Радваньскую 6-3 2-6 6-1. В борьбе за выход в 1/2 финала Уильямс проиграла более молодой соотечественнице Мэдисон Киз 3-6, 6-4, 4-6. В феврале на турнире в Дохе она вновь переиграла Радваньскую, но в полуфинале проиграла Виктории Азаренко. На турнире в Майами Винус смогла выйти в 1/4 финала. На Открытом чемпионате Франции она проигрывает в первом раунде Слоан Стивенс. На Уимблдонском турнире проходит уже в четвёртый раунд, где её соперницей становится лидер мирового тенниса Серена и Винус уступает своей младшей сестре 4-6, 3-6. Вновь сестры встретились в четвертьфинале Открытого чемпионата США и снова победу одержала Серена.

В сентябре 2015 года Винус удаётся выиграть на турнире серии Премьер в Ухане. По ходу турнира ей удалось выиграть четырёх сеяных теннисисток: Агнешку Радваньскую, Карлу Суарес Наварро, Роберту Винчи и в финале на отказе во втором сете Гарбинью Мугурусу. В октябре она проходит в полуфинал турнира в Гонконге. В конце сезона Уильямс приняла участие в турнире под названием Трофей элиты WTA для тех лидеров мирового тенниса, кто по рейтингу не отобрался на основной Итоговый турнир. На групповом этапе того турнира Винус обыграла Мэдисон Киз и Чжэн Сайсай и таким образом уверенно прошла в полуфинал. На этой стадии она обыграла итальянку Роберту Винчи 6-2 6-2. Выиграв после этого в финале Каролину Плишкову со счётом 7-5, 7-6(6), американская теннисистка становится чемпионкой турнира. Это выступление позволяет Винус Уильямс после четырёхлетнего перерыва вернутся в топ-10 мирового рейтинга. Женская ассоциация отметила успехи американки по ходу сезона и вручило ей награду под названием «Возвращение года»

Начало 2016 года складывается для Уильямс неудачно. На Открытом чемпионате Австралии она выбыла на старте, проиграв Йоханне Конте. В феврале она завоевала трофей на турнире в Гаосюне, переиграв в финале японку Мисаки Дои. На Открытом чемпионате Франции Винус прошла в четвёртый раунд, где её обыгрывает Тимея Бачински. На Уимблдонском турнире в этом сезоне Винус смогла почувствовать вкус былых результатов. Благоприятная сетка и удачная игра позволили Винус выйти в полуфинал Большого шлема впервые с Открытого чемпионат США 2010 года. В финал, в котором бы Винус ждала очередная встреча со своей сестрой Сереной, её не пускает Анжелика Кербер. В парном разряде сестры Уильямс смогли в шестой раз выиграть Уимблдон. В июле она сыграла финал турнира в Станфорде, но проиграла его Йоханне Конте.

В августе Винус Уильямс сыграла на своей пятой Олимпиаде в карьере. В розыгрыше Олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро она выступила во всех трёх разрядах. В одиночном турнире на старте Винус проигрывает Кирстен Флипкенс. В парном разряде вместе с сестрой Сереной Винус выглядела фавориткой и их дуэт был посеян под первым номером. Неожиданно представительницы США оступились в первом раунде, уступив чешскому дуэту Барбора Стрыцова и Луция Шафаржова. Но без медали из Рио четырёхкратная Олимпийская чемпионка не уехала. В смешанном парном разряде, где она выступила в команде с Радживом Рамом, Винус смогла дойти до финала и соответственно стала серебряным призёром, проиграв другой американской паре Беттани-Маттек Сэндс и Джек Сок. На Открытом чемпионате США Уильямс прошла в четвёртый раунд, где проиграла финалистке того розыгрыша Каролине Плишковой.

13 сентября хакерская группа Fancy Bear опубликовала данные, полученные в результате взлома системы ADAMS, в которой фиксируются все результаты допинг-тестов. Согласно этим данным, известные американские спортсмены, в том числе Винус Уильямс, принимали препараты, входящие в список запрещённых, с разрешения ITF и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в рамках терапевтических исключений (TUЕ), когда приём лекарств вызван медицинской необходимостью.

Винус Уильямс, согласно этим данным, употребляла препараты: стероидные гормоны преднизолон (преднизон) и триамцинолон и селективный агонист β-адренорецепторов формотерол. Винус Уильямс выразила сожаление о том, что информация стала публичной, и прокомментировала приём препаратов, внесённых в список запрещённых, тем, что ей это необходимо для лечения. Международные спортивные федерации разрешают употребление препаратов, внесённых в список запрещённых, при медицинской необходимости.

2017—2019 (два финала Большого шлема и топ-5) 

Винус в 2017 году во второй раз в карьере добралась до финала Открытого чемпионата Австралии. Сетка для неё оказалось удачной и на пути к главному матчу она не сыграла ни с кем из топ-20. За титул она сыграла против Серены и этот финал стал девятым и последнем между сестрами на Больших шлемах. В седьмой раз из девяти победу в финале Большого шлема одержала Серена (6:4, 6:4). В марте в Индиан-Уэллсе Винус смогла выйти в 1/4 финала, а в Майами до полуфинала, обыграв среди прочих № 7 в мире Светлану Кузнецову и первую ракетку мира Анжелику Кербер (7:5, 6:3). После этой серии она на неделю вернулась в топ-10. В грунтовой части сезона Уильямс смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме, взяв реванш за поражение в полуфинале в Майами у № 6 в мире Йоханны Конта. На Роланд Гарросе она проиграла в четвёртом круге Тимее Бачински.

Через месяц на Уимблдоне 2017 года она дошла до второго финала Большого шлема в сезоне. В полуфинале Винус вновь добилась победы над Йоханной Конта (6:4, 6-2), а в своём девятом в карьере финале Уимблдона проиграла Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 0:6. После турнира Уильямс вновь вошла в первую десятку рейтинга, заняв 9-е место. На Открытом чемпионате США она оказалась в шаге от третьего в сезоне финала на Большом шлеме. Дойдя до полуфинала Винус проиграла Слоан Стивенс, однако после турнира поднялась в топ-5 мирового рейтинга. В концовке сезона она сыграла на Итоговом турнире WTA, где вышла в финал, обыграв в группе Елену Остапенко (№ 7) и Гарбинью Мугурусу (№ 2), а в полуфинале Каролину Гарсию (№ 8). В решающем матче она проиграла Каролине Возняцки (№ 6). По итогам сезона 37-летняя теннисистка сохранила пятую строчку в мировом рейтинге и заработала больше всех призовых среди женщин в 2017 году.

В 2018 году Винус не смогла повторить тем результатов, достигнутый в прошлом сезоне. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в первом же круге Белинде Бенчич со счётом 3:6, 5:7. В марте она неплохо сыграла на связке крупных турниров в США. В Индиан-Уэллсе Винус дошла до полуфинала, в котором проиграла россиянке Дарье Касаткиной, а в Майами доиграла до четвертьфинала, где уступила Даниэль Коллинз. Ролан Гаррос завершился уже в первом раунде, а на Уимблдоне её результатом стал выход в третий раунд и после этого Уильямс потеряла место в первой десятке рейтинга. В третьем раунде Открытого чемпионата США встретилась с сестрой Сереной и проиграла, взяв всего три гейма в двух сетах. Осенью она уже не играла на соревнованиях и завершила год в статусе 40-й ракетки мира.

Не выступая с сентября 2018 года Винус стартовала в новом сезоне с выхода в четвертьфинал турнира в Окленде, проиграв там Бьянке Андрееску. На Открытом чемпионате Австралии она прошла в третий раунд, проиграв здесь Симоне Халеп. В марте во втором раунде турнира высшей категории в Индиан-Уэллсе Винус переиграла третью ракетку мира Петру Квитову (4:6, 7:5, 6:4) и в целом дошла до 1/4 финала, где проиграла Анжелике Кербер (6:7, 3:6). 26 марта Винус покинула турнир в Майами, уступив в четвёртом раунде Симоне Халеп (3:6, 3:6). Пропустив больше месяца она вернулась на корт в середине мая на турнире в Риме, где в третьем раунде пропустила вперёд британку Йоханну Конту (2:6, 4:6). На Открытом чемпионате Франции Винус проиграла в первом же раунде украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 3:6.

В июне 2019 года на траве в Бирмингеме Винус дошла до 1/4 финала, в котором проиграла Эшли Барти — 4:6, 3:6. В начале июля на Уимблдоне она выбыла в первом же круге, проиграв самой молодой участнице соревнований — Кори Гауфф. В августе Уильямс неплохо сыграла в Цинциннати, где во втором раунде обыграла пятую ракетку мира Кики Бертенс и прошла в четвертьфинал. На Открытом чемпионате США она проиграла во втором раунде Элине Свитолиной в двух сетах. Сезон она закончила на 34-м месте женского рейтинга.

2020—2022 (выступления после 40 лет) 
В июне 2020 года Винус исполнилось 40 лет и она все ещё продолжала спортивную карьеру. Однако за неполный сезон была одержана всего одна победу в одиночном разряде при восьми поражениях. При этом она проиграла в первом круге во всех трёх турнирах Большого шлема этого сезона. В 2021 году она также играла неубедительно. На Открытом чемпионате Австралии смогла выйти во второй раунд, на Ролан Гаррос выбыла в первом и на Уимблдоне доиграла, как и в Мельбурне, до второго. После Уимблдона Уильямс сыграла лишь один матч и досрочно завершила сезон, опустившись в рейтинге в четвёртую сотню.

Пропустив почти год, Винус вернулась в августе 2022 года на хардовый отрезок в США. Она сыграла четыре турнира, в том числе и Открытый чемпионат США, и проиграла на них в первом же раунде.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (16)

Победы (7)

Поражения (9)

Финалы Олимпийских турниров в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (83)

Победы (49)

Поражения (34)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (14)

Победы (14)

Финалы Олимпийских турниров в парном разряде (3)

Победы (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (23)

Победы (22)

Поражения (1)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы Олимпийских турниров в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 12 декабря 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Венус Уильямс. Все финалы на турнирах серии «Большого шлема»
 Уильямс: «Врачи диагностировали синдром Шегрена»

Теннисисты США
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Персоналии:Свидетели Иеговы
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Олимпийские чемпионы по теннису
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Сёстры Уильямс